Příjmení Ziegler [cígler] () nebo Zieglerová nosí více osobností:

 Adéla Zieglerová viz Adéla Srnová (1869–1935) – česká zpěvačka, operní pěvkyně, sestra Mařenky
 Adolf Ziegler (1892–1959) – německý malíř
 August Ziegler (???–1908) – českoněmecký politik z Hartmanicka, poslanec zemského sněmu
 Franz Ziegler (1893–1939) – nizozemský dvorní fotograf
 Géza Ziegler viz Géza Gárdonyi (1863–1922) – maďarský spisovatel, dramatik a novinář 
 Hana Zieglerová viz Hana Želenská (1898–1952) – česká herečka a zpěvačka, neteř Adély a Mařenky
 Ignaz Ziegler (1861–1948) – rabín, judaista a teolog
 Jan Ziegler (1858–1902) – český filolog a pedagog
 Josef Liboslav Ziegler (1782–1846) – český kněz, spisovatel a překladatel
 Karl Ziegler (1898–1973) – německý chemik, nositel Nobelovy ceny
 Maddie Ziegler (* 2002) – americká tanečnice, herečka a modelka
 Matilda Zieglerová (* 1964) – britská herečka
 Mařenka Zieglerová (1881–1966) – česká herečka a zpěvačka, sestra Hany
 Miloslav Ziegler (* 1943) – český fotbalista
 Zdeněk Ziegler (* 1932) – typograf, grafický designér, pedagog 

Česká příjmení